Etwas Besseres als den Tod ist ein Zitat aus dem Märchen Die Bremer Stadtmusikanten der Brüder Grimm und wurde nachfolgend zum Titel mehrerer Werke:

 als Filmtitel:
 Etwas Besseres als den Tod, Alternativtitel von Schenk mir dein Herz, deutscher Film von Nicole Weegmann (2010)
 Etwas Besseres als den Tod (Dreileben), deutscher Fernsehfilm von Dominik Graf, Christoph Hochhäusler und Christian Petzold (2011), siehe Dreileben (Filmtrilogie) #Dreileben – Etwas Besseres als den Tod 

 als Buchtitel:
 Christiane Franke und Jürgen Alberts (Hrsg.): Etwas Besseres als den Tod .... KBV-Verlag, 2013, ISBN 978-3-942446-78-5.